Gianmarco Zigoni (Verona, 10 de Maio de 1991) é um futebolista italiano que atua na posição de atacante. Atualmente joga no Frosinone.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Verona
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Frosinone Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Avellino
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da AC Monza
Futebolistas da Società Polisportiva Ars et Labor 2013
Futebolistas do Venezia Football Club